Santa Maria de Corcó kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Maria de Corcó (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Santa Maria de Corcó (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar